Stary cmentarz żydowski w Lublinie
 Nowy cmentarz żydowski w Lublinie
 Cmentarz żydowski w Lublinie-Wieniawie